Константин Грот: Грот, Константин Карлович (1815—1897) — сын Карла, губернатор Самары (1853—1860), организатор попечительства о слепых в России.
 Грот, Константин Яковлевич (1853—1934) — сын Якова, филолог-славист, профессор Варшавского университета.